Расъёль — название рек в Республике Коми России:

 Расъёль (приток Войвожа)
 Расъёль (приток Кужъю)
 Расъёль (приток Певка)
 Расъёль (приток Сэбыси)
 Расъёль (приток Угдыма)